Quinebaug steht für:

 Quinebaug Woods, Naturschutzgebiet in Massachusetts 
 Quinebaug Lake State Park, Nationalpark in Connecticut 
 Quinebaug River, Fluss in Massachusetts und Connecticut 
 Quinebaug River Prehistoric Archeological District, Connecticut 
 Quinebaug Valley Trout Hatchery, Fischzucht in Connecticut
 Quinebaug Highlands, Region an der Grenze von Connecticut und Massachusetts